Saint-Martin-du-Puy kan syfta på:
 Saint-Martin-du-Puy, Gironde
 Saint-Martin-du-Puy, Nièvre